Nasi est un terme pouvant désigner:

Patronyme 

 Irja Auroora, pseudonyme de Irja Maria Auroora Näsi, (1949-), soprano finlandaise.
 Joseph Nasi (1524-1579), marrane portugais au service de l’Empire ottoman, seigneur de Tibériade et duc de Naxos
 Gracia Nasi (ou Béatrice de Luna) (1510-1569), sa tante, banquière
 Guglielmo Nasi (1879-1971), général italien de la Seconde Guerre mondiale

Prénom 
  (née en 1993), maître des échecs géorgienne

Toponyme

lac Näsi (en finnois Näsijärvi), lac finlandais situé dans la région de Pirkanmaa de la province de Finlande-Occidentale.

Palazzo Nasi ou (Palazzo Torrigiani Nasi, Palazzo Scarlatti), palais situé à piazza dei Mozzi  à Florence.

Cuisine 
 nasi goreng, plat indonésien signifiant « riz frit ».
 nasi lemak , mets de la cuisine malaise traditionnelle ; on le trouve également à Singapour et au Brunei. En malais, nasi lemak veut dire, littéralement, « riz dans la crème ».

Médecine 
 granulosis rubra nasi, affection dermatologique du jeune enfant.

Cinéma 
 Nasi, court métrage néerlandais sorti en 2004.